2 miejscowości w Polsce: 
 Szczęsne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Szczęsne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda